Das American League Wild Card Playoff 2013 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der American League Baseball. Der Sieger dieses Spieles trat in den American League Division Series 2013 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 2. Oktober 2013 statt.

Dieses Jahr kam es zu einer Besonderheit, denn der Gegner der Cleveland Indians im AL Wild Card Playoff musste erst am 30. September 2013 in einem Tiebreaker zwischen den Tampa Bay Rays und den Texas Rangers entschieden werden, da beide Team die reguläre Saison mit einem identischen Ergebnis von 91 bis 71 abschlossen.

Die Paarungen lauteten:

AL Tiebreaker:
 Tampa Bay Rays (Zweiter AL East, 92-71) gegen Texas Rangers (Zweiter AL West, 91-72)

AL Wild Card:
 Cleveland Indians (Zweiter AL Central, 92-70) gegen Tampa Bay Rays (Gewinner des Tiebreakers)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2013, NLWC 2013, NLDS 2013, ALDS 2013, NLCS 2013, ALCS 2013, World Series 2013

Spielzusammenfassung 

Montag, 30. September 2013 - 20:00 EDT, Rangers Ballpark in Arlington, Texas

Mittwoch, 2. Oktober 2013 - 20:00 EDT, Progressive Field in Cleveland, Ohio

Einzelnachweise 

2013
Baseball 2013
Sportveranstaltung in Cleveland
Cleveland Guardians
Tampa Bay Rays